Het Kampioenschap van Zürich 1993 was de 80ste editie van deze wielerkoers (ook wel bekend als Züri-Metzgete) en werd verreden op 22 augustus, in en rond Zürich, Zwitserland. De koers was 239,2 kilometer lang, en maakte deel uit van de strijd om de wereldbeker. Aan de start stonden 156 renners, van wie 99 de finish bereikten.

Uitslag

Externe link 
  Officiële website

Eendagswielerwedstrijd in 1993
1993